Кожокин — русская фамилия.

Известные носители 
 Кожокин, Евгений Михайлович (род. 1954) — советский и российский историк и политолог.
 Кожокин, Михаил Михайлович (род. 1962) — вице-президент Банка ВТБ 24, заместитель председателя правления банка, директор Департамента маркетинга и общественных связей ВТБ24.